Gladiators steht für:
 The Gladiators (Band), eine Roots-Reggae-Band aus Jamaika (ab 1965)
 SC Magdeburg Gladiators, die Handballabteilung des SC Magdeburg in Sachsen-Anhalt
 Gladiators (Band), Heavy-Metal-Band aus dem vogtländischen Markneukirchen

Siehe auch:
 Gladiator (Begriffsklärung)
 The Gladiators